geografia
 Alabama – stan w USA
 Alabama –  miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Alabama (ang. Alabama Township) – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Arkansas, w hrabstwie Nevada
 Alabama (ang. Alabama Town) –  gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Alabama – rzeka w USA

 etnografia
 Alabama – plemię Indian z Ameryki Płn.

 kinematografia i muzyka
 Alabama (Noemi i diabeł) - piosenka z repertuaru Ludmiły Jakubczak - 1957
 Alabama Song (Whiskey Bar) - piosenka z repertuaru The Doors - 1967
 Alabama – amerykański zespół muzyczny powstały w 1970
 Alabama – film polski z 1984 r.
 Alabama: 2000 Light Years from Home – film Wima Wendersa

 nazwy okrętów
 CSS Alabama
 USS Alabama (ujednoznacznienie)

Zobacz też